Bukama (stad), een stad in de provincie Haut-Lomami in Congo-Kinshasa
 Bukama (territorium), een bestuurlijk gebied in de provincie Haut-Lomami in Congo-Kinshasa